Ке́меровский — составная часть названия нескольких организаций и творческий псевдоним Евгения Яковлева.

Носители

Организации 
 Кемеровский автовокзал
 Кемеровский городской округ
 Кемеровский государственный институт культуры
 Кемеровский государственный медицинский университет
 Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
 Кемеровский государственный университет
 Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара
 Кемеровский район
 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
 Кемеровский трамвай
 Кемеровский троллейбус

Персона 
 Кемеровский, Евгений Иванович

См. также 
 Кемер
 Кемерово
 Кемеровская агломерация

 Александровка (Кемеровский район)
 Берёзово (Кемеровский район)
 Вознесенка (Кемеровский район)
 Воскресенка (Кемеровский район)
 Дмитриевка (Кемеровский район)
 Журавлево (Кемеровский район)
 Заря (Кемеровский район)
 Малиновка (Кемеровский район)
 Михайловский (Кемеровский район)
 Новостройка (Кемеровский район)
 Осиновка (Кемеровский район)
 Солнечный (Кемеровский район)
 Сосновка (Кемеровский район)
 Старая Балахонка (Кемеровский район)
 Юго-Александровка (Кемеровский район)